Vogelsänger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Vogelsänger (1914–1998), deutscher Fotograf
 Joachim Vogelsänger (* 1958), deutscher Kirchenmusiker
 Jörg Vogelsänger (* 1964), deutscher Politiker (SPD)
 Siegfried Vogelsänger (1927–2015), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Vogelsanger